Marienborg (ambtswoning) - landhuis ten noorden van Kopenhagen, dat sinds 1962 de officiële residentie van de Deense premier is
 Marienborg (Møn) - Landhuis op het Deense eiland Møn
 Marienborg (Noorwegen) – gebied in Trondheim, Noorwegen
Station Marienborg - Station in dat gebied

Zie ook 
 Marienberg
 Mariënburg